

Patronyme 

 Hans Güthlin, bourgeois de Haltingen, propriétaire, au milieu du , du château à douves "Wasserschloss Hiltingen" 
Aloïse Guthlin (1828-1878), prêtre catholique, théologien et philosophe métaphysicien ;
 Philippe Guthlin (1831-1888), écrivain, poète, professeur d'allemand, de littérature et de poésie ;
 Mathilde Guthlin de la Porte (1838-1911), dite "Philippe Gallois", musicienne, compositrice et pianiste ;
 Joseph Guthlin (1850-1917), prêtre catholique, canoniste à l'ambassade de France près Saint-Siège, clerc national, conseiller et prélat du pape ;
 Robert Guthlin (1922-2013), adjudant-chef, 1er régiment étranger de parachutistes (légion étrangère), commandeur de la Légion d'honneur ;
 Emile Jacques Guthlin (1923-1950), caporal-chef, 3e bataillon thaï (3e BT), tué au combat à Ban Bang (Indochine).